Marty Riessen e Margaret Court hanno battuto in finale Ilie Năstase e Rosie Casals 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Ilie Năstase /  Rosie Casals (finale)
 Marty Riessen /  Margaret Court (Campioni)
 Owen Davidson /  Billie Jean King (semifinali)
 Frew McMillan /  Virginia Wade (primo turno)

 Bob Maud /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Dennis Ralston /  Françoise Dürr (terzo turno)
Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1972